Brochocin puede hacer referencia a los siguientes lugares en Polonia:

 Brochocin, condado de Ząbkowice Śląskie, en el voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Brochocin, condado de Złotoryja, en Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Brochocin, condado de Trzebnica, en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Brochocin, condado de Płock, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Brochocin, condado de Sochaczew, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).

Enlaces externos